Kavir peut faire référence à :

Géomorphologie 

Kavir (    «marais salé »), un bassin devenu sec où des sédiments d'argile et de limon se sont accumulés.

Toponymie

En Iran 
Dacht-e Kavir, un désert (parfois appelé le Grand Kavir)
 , centre du désert Dacht-e Kavir
 Parc national de Kavir, une partie du désert Dacht-e Kavir
 Kavir, un village situé dans le district rural de Chahardangeh du district de Hurand, Ahar, province d'Azerbaïdjan oriental
 Kavir-e Bala, un village de la province de Kerman
 District rural de Kavir (dans la province d'Ispahan, et dans celle de Khorasan)

En Inde 
 Kavir, un village en Inde dans la takula d'Alibag, située dans le district de Raigad, dans le Maharashtra, un État du centre-ouest de l'Inde.

Onomastique 

 Un prénom masculin en Inde

Titre d'ouvrage 
  (Désert), un livre de l'écrivain iranien Ali Shariati 

Homonymie de toponyme